Прошлогодние победители — Квета Пешке и Катарина Среботник не защищали свой титул, однако обе приняли участие в турнире:
 Пешке (в паре с Анной-Леной Грёнефельд) дошла до четвертьфинала.
 Среботник (в паре с Надеждой Петровой) победила в турнире второй год подряд.

Посев 

  Роберта Винчи /  Сара Эррани (Финал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Полуфинал)

<ol start="3">
  Мария Кириленко /  Лиза Реймонд ''(Четвертьфинал)
  Саня Мирза /  Лизель Хубер ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Международный теннисный турнир в Сиднее 2013